A Nightmare on Elm Street refere-se a vários filmes de horror:

A Nightmare on Elm Street, o primeiro, dirigido por Wes Craven (1984)
A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge, de Jack Sholder (1985)
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors, de Chuck Russell (1987)
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master, de Renny Harlen (1988)
A Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child, de Stephen Hopkins (1989)
Freddy's Dead: The Final Nightmare, de Rachel Talalay (1992)
New Nightmare, de Wes Craven (1994)
A Nightmare on Elm Street (2010), de Samuel Bayer (2010)

Nightmare Elm Street